kartaczownica – ładowane odprzodowo działo strzelające siekańcami i kartaczami
 kartaczownica – szybkostrzelna, wielolufowa broń odtylcowa (inaczej mitralieza)